Sezon 1940/1941 klubu AS Roma.

Sezon 
Rozpoczęcie II wojny światowej miało duży wpływ na piłkę nożną, także i w zespole Romy. Z tego też powodu Guido Masetti rozegrał tylko pierwszą połowę sezonu 1940/1941, a w drugiej został zastąpiony przez Ippolito Ippolitiego. Udany sezon rozegrał Amedeo Amadei i zdobył w nim 18 goli. Roma dotarła do finału Pucharu Włoch, w którym okazała się gorsza od Venezii (3:3, 0:1). Pod koniec sezonu nowym prezydentem został Edgardo Bazzini.

Rozgrywki 
 Campionato Italiano: 9. pozycja
 Puchar Włoch: finał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach